La competizione del Concorso a squadre femminile di Ginnastica artistica dei Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 21 al 23 ottobre 1968 all'Auditorio Nacional di Città del Messico.

Programma

Risultato finale
Sei atlete per squadra. Le cinque migliori punteggi ottenuti dalle atlete nelle singole prove contavano per la classifica finale.

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Concorso a squadre femminile